Влади́мир Климе́нко — имя следующих персоналий:
 Клименко, Владимир Алексеевич (род. 1952) — российский театральный режиссёр, драматург, сценарист.
 Клименко, Владимир Викторович (род. 1949) — советский и российский физик, академик РАН.
 Клименко, Владимир Витальевич (род. 1954) — российский политик, депутат Государственной думы.
 Клименко, Владимир Ильич (1950—2011) — российский писатель.
 Клименко, Владимир Павлович (1929—2007) — Герой Социалистического Труда.